Mee steht für:
 Mee (Mondkrater), benannt nach Arthur Butler Phillips Mee
Ministry of Ecology and Environment

Personen:
 Ada Mee (* 1946), deutsche Künstlerin
 Arthur Butler Phillips Mee (1860–1926), schottischer Journalist, Verleger und Amateurastronom
 Ben Mee (* 1989), englischer Fußballspieler
 Bertie Mee (1918–2001), englischer Fußballspieler und -trainer
 Charles L. Mee (* 1938), US-amerikanischer Schriftsteller
 Christopher Mee († 2013), britischer Klassischer Archäologe
 Darnell Mee (* 1971), US-amerikanisch-australischer Basketballspieler
 Elly du Mée (1914–2002), niederländische Sprinterin
 Margaret Mee (1909–1988), britische Illustratorin
MEE steht für:
 Middle East Eye, Nachrichtenagentur

Siehe auch:
 Mée, französische Gemeinde